Franciaország
Planay, település Côte-d’Or megyében
Planay, település Savoie megyében